Inventor dos Amores é o primeiro álbum ao vivo do cantor brasileiro Gusttavo Lima, lançado em 2010 pela Som Livre e produzido pela Audiomix. A gravação aconteceu no Sol Music Hall, em Goiânia, no dia 5 de abril de 2010, e trouxe as participações de Edson (da dupla Edson & Hudson), Guilherme & Santiago, Jorge & Mateus, Maria Cecília & Rodolfo e Humberto & Ronaldo.

Faixas

CD

DVD 

Álbuns ao vivo de 2010
Álbuns de Gusttavo Lima
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Som Livre